Алексей Сергеевич Цветков (17 марта 1924, Россия, дер. Букарево Тверской обл. — 28 июня 2009, Россия, Москва) — российский и советский -анималист, член Союза художников СССР (1963), заслуженный художник РФ. Ветеран Великой Отечественной войны. Кавалер Ордена Отечественной войны I степени. Кавалер ордена Красной Звезды.

Продолжал традиции скульпторов-анималистов таких, как В. А. Ватагин, И. С. Ефимов, А. Г. Сотников, Д. Ф. Цаплин, наряду со своими современниками А. В. Марцем и А. М. Белашовым. Работал с деревом, металлом, камнем, фарфором, бетоном.

Биография 
А. С. Цветков родился в крестьянской семье, в Тверской губернии, впоследствии переехал жить в Москву. Вступил в Союз художников СССР.

С началом ВОВ в 1942-м году ушел добровольцем на фронт, где был тяжело ранен в бою и потерял ногу. Закончил войну в воинском формировании 906 стрелковой дивизии 243 пехотном полку 28 общевойсковой армии. Был награждён Орденом Отечественной войны I степени и орденом Красной Звезды.

В 1951 году А. С. Цветков окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.Мухиной.

С 1951 по 1957 год занимался керамической скульптурой. В то же время Гжельский фарфоровый завод (Москва, Россия) и Городницкий фарфоровый завод (Городница, Украина) начинали выпускать по моделям А. С. Цветкова фарфоровые статуэтки. С 1957 года начинает заниматься станковой скульптурой.

С 1958 года по 2009 год Цветков участвовал в выставках в СССР, РФ и за рубежом, включая персональные выставки. Выставки проходили в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Бухаресте (Румыния) и др. городах.

Ушёл из жизни 28 июня 2009 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (23 уч.).

Творчество 
А. С. Цветковым было создано более 300 скульптур, представленных в 47 художественных собраниях России, включая Третьяковскую галерею, Государственный Русский музей, Дарвиновский музей и Тимирязевский музей, а также в частных собраниях за рубежом.

Скульптора называли «повелителем дерева». Он не тиражировал свои работы, и каждая его авторская работа существует в единственном экземпляре.

«Проезжая по городу или сельской местности, я замечаю, например, поваленное дерево, вывернутый пень или обгорелую головню. И среди развилок, кривулин и корней интуитивно определяю что-то интересное. Дерево, вот оно, валяется на каждом шагу. Допустим лиса, она в виде корневища лежала несколько лет, а я на машине мимо нее проезжал. Меня главное сама природная пластика интересует, она как бы наводит меня на мысль, на пластическую идею скульптуры. Ну, даже если посмотреть — вот рядом стоит леший, он же сочинение природы» — говорил скульптор.

«Одним из скульпторов, которого по праву можно назвать преемником лучших традиций русской анималистики, является Алексей Цветков. Он любуется деревом, его цветом и запахом, ветками и корнями, коряжками и спилами. Он старательно сохраняет свойства дерева при обработке и очень деликатно вносит изобразительные элементы». — говорил о скульпторе Цветкове заслуженный художник РСФСР Александр Белашов.

Музеи, представляющие работы А. С. Цветкова 
 Государственная Третьяковская галерея
 Государственный Русский музей
 Биологический музей имени К. А. Тимирязева
 Государственный Дарвиновский музей
 Музей Победы
 Музей Московского зоопарка
 Детский музыкальный театр имени Н. И. Сац
 Чувашский государственный художественный музей
 Красноярский государственный художественный музей имени В. И. Сурикова
 Тверская областная картинная галерея
 Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
 Курганский областной художественный музей
 Брянский краеведческий музей
 Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи
 Алтайский государственный краеведческий музей
 Нижнетагильский музей изобразительных искусств
 Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник
 Искусство Омска
 Государственный художественный музей Алтайского края
 Смоленский государственный музей-заповедник
 Тольяттинский художественный музей
 Астраханская картинная галерея имени П. М. Догадина
 Белгородский государственный художественный музей
 Тульский областной художественный музей
 Волгоградский музей изобразительных искусств имени И. И. Машкова
 Норильская художественная галерея
 Новокузнецкий художественный музей
 Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых
 Смоленская художественная галерея
 Ставропольский краевой музей изобразительных искусств
 Магаданский областной краеведческий музей
 Музейно-выставочный центр «АВТОВАЗ»
 Дом-музей Ф. В. Сычкова
 Дальневосточный художественный музей
 Кемеровский областной музей изобразительных искусств
 Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Х. Мальсагова
 Новоуренгойский городской художественный музей
 Брянский областной художественный музей 
 Этнокультурный центр камчадалов
 Елизовский государственный музей политический географии
 Диксонская народная картинная галерея
 Провиденский районный краеведческий музей 
 Гороховецкий историко-архитектурный музей
 Тюменский музей изобразительных искусств
 Комсомольский-на-Амуре музей изобразительного искусства
 Читинский областной художественный музей
 Соликамский музей изобразительных искусств
 Народная галерея совхоза «Красноармейск»

Книги 
 1985 — Москва, издательство «Советский художник», «Алексей Сергеевич Цветков. Скульптура. Каталог выставки».
 1990 — Москва, издательство «Советский художник», «Лик живой природы. Очерки о советских анималистах».
 1998 — Москва, издательство «Красная площадь», «ГТГ. Каталог собрания. Скульптура второй половины XX века».
 2000 — Москва, издательство «Наш изограф», «Алексей Цветков и Константин Гнеушев».
 2001 — Москва, издательство «Союз художников России», сборник «Мы помним».
 2003 — Москва, издательство «Петровский парк», «А. Цветков. С другими наравне».

Примечания

Ссылки 
 Цветков Алексей Сергеевич (1924—2009)
 Государственный Дарвиновский Музей
 Чувашский государственный художественный музей
 Магаданский областной краеведческий музей
 Новокузнецкий художественный музей
 Белгородский художественный музей
 Объединение московских скульпторов
 Повесть в деревянной скульптуре
 Выставка работ скульптора-анималиста Алексея Сергеевича Цветкова
 Соавтор природы
 ЗАЩИТИВШИЕ СТОЛИЦУ
 КНИГА МАСТЕРА
 Цветков, Алексей Сергеевич. Работы
 Корусь О. Анімалістична скульптура Олексія Цвєткова на Городницькому фарфоровому заводі. - Режим доступу:http://prostir.museum/ua/post/39703

Скульпторы-анималисты СССР
Скульпторы-анималисты России
Резчики по дереву России
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Художники по фарфору
Художники-керамисты СССР
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Инвалиды
Члены Союза художников СССР
Похороненные на Введенском кладбище